Damai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Selat Rupat, havskanal, Kepulauan Riau, 
 Kelurahan Damai, administrativ by, Kalimantan Timur,

Nigeria 

 Damai (ward i Nigeria), Yobe, Machina, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar